Sabugueiro, mot portugais signifiant « sureau » en français, peut aussi désigner :
au Portugal :
Sabugueiro, paroisse civile de la municipalité d'Arraiolos, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
Sabugueiro, paroisse civile de la municipalité de Seia, située dans le district de Guarda et la région Centre.